Nottebäck med Granhults socken är ett oegentligt namn och kan avse:
Nottebäcks socken
Granhults socken
Nottebäck med Granhults församling
Nottebäck med Granhults landskommun